А́ттика () — ном в Греции. Создан а как Аттика и Беотия () по . В 1899 году () ном Беотия был отделён и создан ном Аттика, в 1909 году () номы Аттика и Беотия упразднены и вновь создан ном Аттика и Беотия, в 1943 году () ном Беотия вновь был отделён и вновь создан ном Аттика. В 1964 году () ном Аттика был разделён и создан ном Пирей. В 1972 году () ном Пирей был упразднён и вошёл в состав нома Аттика. В 1986 году () ном Аттика разделён на четыре номархии: Афины, Пирей, Западная Аттика (административный центр — Эгалео) и Восточная Аттика (административный центр — Айия-Параскеви). Была создана одноимённая периферия.

Помимо исторической области Аттика в ном входили , острова Ангистрион, Идра, Спеце, Докос, Эгина, Китира и Андикитира. Административным центром были Афины. Площадь составляла  квадратного километра. Ном граничил с номами Беотия, Эвбея и Коринфия. В 2001 году в ном входили 91 общин и 33 сообщества.  Население составляло  жителя по переписи 2001 года. Плотность 1023 человека на квадратный километр.

Ном Аттика включал следующие митрополии Элладской православной церкви: , , , , , , Аттикийская митрополия с кафедрой в Кифисье (с 2010 года разделена на две митрополии:  и ), ,  и .

Примечания 

Аттика